James Kerr pode se referir a:
 James Kerr (Texas) - (1790-1850), militar estadunidense que participou da Revolução do Texas
 James Kerr (futebolista) - futebolista inglês

Desambiguações de antropônimos